Пётр Сагайдачный: Сагайдачный, Пётр Кононович (1570—1622) — кошевой атаман Запорожской Сечи.
 Сагайдачный, Пётр Яковлевич (1889—1964) — полковник, участник Первой мировой войны и Белого движения на Юге России, марковец, дальний потомок атамана Петра Сагайдачного.